– japońska skoczkini narciarska.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 1 marca 2006 roku w Zaō podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki na odległość odpowiednio 67 m i 69,5 m na skoczni normalnej.

Dwukrotna uczestniczka i medalistka uniwersjady.

W marcu 2022 zakończyła karierę sportową.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty M. Shigeno na mistrzostwach świata – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty M. Shigeno na zimowej uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1986
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009